BQH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biggin Hill (Regno Unito)
 bqh – codice ISO 639-3 della lingua baima